Абдулхак Чинаси Хисар (; 14 марта 1887, Стамбул, Османская империя — 3 мая 1963, Стамбул, Турция) — турецкий , , , , , .

Биография 
С 1898 года учился в средней школе Галатасарая. В 1905 году отправился во Францию, где учился в Школе политических наук (École Libre des Sciences Politiques) в Париже. После провозглашения конституционной монархии в 1908 году вернулся на родину. Работал во французских и немецких компаниях, Османском банке, администрации Реджи, а после 1931 года поселился в Анкаре и работал в Министерстве иностранных дел.

В 1921 году начал писать для газеты «Илери». Зарекомендовал себя как успешный журналист, критик, эссеист и поэт. Сотрудничал с журналами Varlık , Ülkü, Muhit, Ağaç, Türk Yurdu и газетами Milliyet , Hakimiyet-i Milliye (Ulus) и Yeni İstanbul . Под влиянием Мориса Барреса, Анатоля Франса и Марселя Пруста, писал в своеобразном стиле, благодаря чему стал известен в Турции.

В 1948 году переехал в Стамбул. Некоторое время (1954—1957) был главным редактором журнала «Türk Yurdu».

Умер от кровоизлияния в мозг.

Избранные произведения 
 Fahim Bey ve Biz (1941)
 Çamlıca’daki Eniştemiz (1944)
 Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952)
 Boğaziçi Mehtapları (1942)
 Boğaziçi Yalıları (1954)
 Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)
 Geçmiş Zaman Fıkraları (1958)
 Antoloji: Aşk imiş ….. (1955)
 İstanbul ve Pierre Loti (1958)
 Yahya Kemal’e Veda (1959)
 Ahmet Haşim : Şiiri ve Hayatı (1963)

Примечания

Ссылки 
 Abdülhak Şinasi Hisar

Турецкие писатели
Турецкие поэты
Умершие от кровоизлияния в мозг